Giora ima više značenja:
 Giora, Alessandria
 Giora, Padova